Krateros (griechisch Κρατερός „Herrscher“) oder Craterus ist der Name folgender Personen:

 Krateros (Makedonien), 399 v. Chr. König von Makedonien
 Krateros († 321 v. Chr.), General von Alexander dem Großen und ein Diadoche
 Krateros von Korinth, makedonischer Geschichtsschreiber 
 Krateros der Makedone, griechischer Schriftsteller 
 Krateros (Mediziner), griechischer Arzt
 Krateros (Architekt), griechischer Architekt 
 Krateros (Bildhauer), griechischer Bildhauer 
 Krateros (Mosaizist), Mosaizist 
 Krateros (Maler), griechischer Maler
 Craterus (Bildhauer), römischer Bildhauer